Aldo Garosci, (1907-2000), storico, politico e antifascista italiano
Riccardo Garosci, (1955), politico italiano